Георгиевка — село в Локтевском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населенный пункт Георгиевского сельсовета.

История 
Основано в 1867 году. В 1928 г. состояло из 395 хозяйств, основное население — украинцы. Центр Георгиевского сельсовета Локтевского района Рубцовского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Локтевского района